Bruchmühlen steht für:

einen Ort an der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, siehe:
 Bruchmühlen (Rödinghausen), ein Ortsteil der Gemeinde Rödinghausen im Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Bruchmühlen (Melle), ein Stadtteil der Stadt Melle im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
einen Ortsteil von Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz in Niedersachsen

Siehe auch:
 Bruchmühle